Paperinika e il filo di Arianna è una storia a fumetti Disney, pubblicata per la prima volta su Topolino n. 906 (aprile 1973), scritta da Guido Martina e disegnata da Giorgio Cavazzano. In essa compare per la prima volta il personaggio di Paperinika, l'eroina mascherata controparte femminile di Paperinik.

Trama
La storia inizia con Paperino che vuole riposarsi, ma arriva Paperina che vuole farsi accompagnare a fare shopping. Ad un tratto suona il telefono e Paperino dice alla fidanzata che deve andare da Zio Paperone per un incarico.

I due arrivano al deposito e Paperino chiede allo zio perché l'ha chiamato, ma Zio Paperone dice a Paperina di andarsene perché si tratta di un'operazione top-secret e lei, visto che è una donna, non può sentire la discussione tra i due paperi. Paperina va dall'amica Genialina Edy Son, inventrice femminista, e là decide di diventare Paperinika, la protettrice del gentil sesso, e l'amica decide di mandarle a casa alcune delle sue invenzioni e un costume.

Intanto a Paperino viene dato l'incarico di sorvegliare il deposito per far sì che il denaro venga depositato in un altro luogo. Paperone consegna al nipote una mappa contenente l'ubicazione del posto segreto; Paperino va a casa per prendere gli arnesi di Paperinik per sentirsi più sicuro durante il turno di sorveglianza al deposito, ma viene sedotto e rapito da Sirena Seducy, una criminale che intende rubare i soldi di Paperone, e lo porta al nascondiglio segreto della sua banda, e con la minaccia di far del male a Paperina costringono Paperino ad andare a prendere la mappa rimasta al deposito. Paperina vede Paperino con Seducy e crede che lui l'abbia tradita; fila a casa a prendere il costume da Paperinika e li segue; però viene scoperta e imprigionata con Paperino, ma riesce a fuggire sconfiggendo i criminali con la sua collana esplosiva.

Alla fine Paperino spiega cos'è successo a Paperinika, e lei per punirlo lo lascia a piedi. Paperino esausto arriva a notte fonda sul cancello di casa e distrutto si addormenta. Il mattino dopo Paperone sgrida Paperino per aver perso la mappa e Paperina recapita a Paperone una lettera di Paperinika, scritta da lei stessa, nella quale critica l'incapacità e la inaffidabilità del genere maschile. La storia finisce con Paperone che dà randellate in testa al nipote, mentre Paperina gongola per la vittoria.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperina
Giorgio Cavazzano
Guido Martina